El Molí Vell (Castellcir), molí de Castellcir (Moianès).
 Molí Vell de Perers, molí de Moià (Moianès).
 Molí Vell de Passerell, molí de Moià (Moianès).
 Molí Vell del Riu, molí de Moià (Moianès).